Порфирий Фомич Куманёк (26 февраля 1911, деревня Юрасовка, теперь в составе города Дружбы Ямпольского района Сумской области — 29 июля 1972, город Киев) — украинский советский деятель, 1-й секретарь Сумского подпольного, позже Черниговского обкомов КПУ, председатель Черниговского облисполкома. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва. Депутат Верховного Совета УССР 3-4-го созывов. Член нелегального ЦК КП(б)У в октябре 1942 — июне 1943 г. Член ЦК КПУ в 1956 — 1960 г. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1960 — 1961 г.

Биография 
Родился 13 (26) февраля 1911 года в селе Юрасовка в крестьянской семье. Окончил семилетнюю трудовую школу.

В 1927 — 1929 г. — рабочий Хутор-Михайловского рафинадного (сахарного) завода.

С 1929 г. — секретарь сельского совета.

В 1932 — 1934 г. — служба в Военно-Морском флоте.

В 1934 — 1938 г. — секретарь комсомольского комитета Хутор-Михайловского рафинадного завода, секретарь Ямпольского районного комитета ЛКСМУ Черниговской области.

С 1938 г. — прокурор Червонного района Сумской области.

Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1941 — 1-й секретарь Красного районного комитета КП(б)У Сумской области. В 1941 — 1942 г. — 1-й секретарь Красного подпольного районного комитета КП(б)У. Участник Великой Отечественной войны.

В июне — октябре 1942 г. — комиссар Сумского партизанского соединения под командованием Сабурова. В октябре 1942 — сентябре 1943 г. — 1-й секретарь Сумского подпольного областного комитета КП(б)У, начальник штаба по руководству партизанским движением в Сумской области.

В сентябре 1943 — 1944 г. — 3-й секретарь Сумского областного комитета КП(б)У. В 1944 — 1945 г. — 2-й секретарь Сумского областного комитета КП(б)У.

В 1945 — 1948 г. — слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

В 1948 — феврале 1954 г. — 2-й секретарь Житомирского областного комитета КП(б)У.

В феврале 1954 — июле 1955 г. — 2-й секретарь Черниговского областного комитета КПУ.

В июле 1955 — сентябре 1959 г. — 1-й секретарь Черниговского областного комитета КПУ.

В сентябре 1959 — феврале 1961 г. — председатель исполнительного комитета Черниговского областного совета депутатов трудящихся.

С 1961 — на хозяйственной работе в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Награды 
 два ордена Ленина (13.11.1942; 26.02.1958)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красного Знамени
 ордена
 медали

Литература 
 Н. М. Руденко. Куманьок Порфирій Хомич // 
Хинельские походы. — Л.: Лениздат, 1953.
 Депутаты Верховного Совета СССР. 5-й созыв — 1959 г.

Ссылки 
 
 

Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Красного Знамени
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Депутаты сельских советов СССР
Родившиеся в Ямпольском районе (Сумская область)
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Первые секретари Черниговского обкома КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Партизаны Великой Отечественной войны
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Первые секретари Сумского обкома КП Украины
Вторые секретари Житомирского обкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС